Alfa Romeo Berlina ist eine Bezeichnung für unterschiedliche, viertürige Limousinen des italienischen Automobilherstellers Alfa Romeo.

 Alfa Romeo 1900 Berlina, Baujahr 1950–1959
 Alfa Romeo Giulietta Berlina, Baujahr 1955–1965
 Alfa Romeo 2000 Berlina, Baujahr 1957–1962
 Alfa Romeo 2600 Berlina, Baujahr 1961–1969
 Alfa Romeo 1750 Berlina und 2000 Berlina, Baujahr 1968–1977
 Die Alfa Romeo Giulia Limousine, Baujahr 1962–1978, wird im englischen Sprachraum oft Berlina genannt.

Siehe auch:

 Alfa Romeo Berlinetta